Першотравенська сільська рада — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Першотравенська сільська рада — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Першотравенська сільська рада — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Першотравенська сільська рада — Київська область, Обухівський район
 Першотравенська сільська рада — Кіровоградська область, Компаніївський район